Виктор Антуан Эннекен (, в старых русских источниках Геннекен; ,  — , ) — французский политический и общественный деятель, ,  и . Известный оратор.

Сын политика и адвоката Антуана Эннекена. С 1838 года работал адвокатом в Париже.

Под влиянием учения Шарля Фурье вместе с Виктор Консидераном стал одним из горячих пропагандистов его идей, выступал за «примирение классов» путём создания ассоциации производителей. Путешествовал по всей Франции, читая лекции на социально-общественные темы. Живо интересовался религиозными проблемами и защищал идею о союзе между католической церковью и социализмом.

Редактировал газету «La Démocratie pacifique».

Крайне левый политик. Социалистический демократ. Был депутатом Национального собрания Франции от департамента Сона и Луара (1850—1851).

Во время государственного переворота во Франции 2 декабря 1851 года был арестован за участие в протестах и содержался в заключении.

После этого, в сочинениях «Спасите род людской» (; 1853), «Religion» и других, стал явно склоняться к мистицизму и отрекаться от политических убеждений своей молодости, посвятил себя спиритуализму.

Некоторые комментаторы считают, что он в конце жизни сошёл с ума.

Важнейшие сочинения 
 «Féodalité ou association» (1846),
 «Organisation du travail» (1847)
 Первый выпуск задуманной им всеобщей истории права под названием «Introduction à l'étude de la législation française».

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Национального собрания Франции
Политики Франции
Ораторы Франции
Социалисты Франции
Христианские социалисты